Jako trať 021 jsou společně označeny tyto tratě:
úsek Hradec Králové – Týniště nad Orlicí tratě Velký Osek – Choceň
Železniční trať Týniště nad Orlicí – Letohrad (do GVD 2015/2016 pouze ta)
Železniční trať Častolovice–Solnice

021